Saroküzlet, Remenyik Zsigmond 1936-ban megjelent színdarabja
 Saroküzlet, 1940-es fekete-fehér amerikai film László Miklós Illatszertár c. színműve alapján Ernst Lubitsch rendezésében
 Saroküzlet, 1978-ban készített magyar tévéjáték Remenyik Zsigmond írásából Felvidéki Judit rendezésében